Рустам Мамед-Эмин Эффенди (1934—1991) — советский энтомолог.
 Рена Эффенди (род. 1977) — азербайджанский фотограф.

См. также 
 Эффенди Мансурович Капиев
 Эффенди Насутион